Pepe Sánchez puede referirse a los siguientes hombres:

 Pepe Sánchez (músico) (José Vivanco Sánchez Hecheverría, 1856-1918), trovador cubano, considerado el precursor del bolero.
 Pepe Sánchez (director) (Luis Guillermo Sánchez Méndez, 1934-2016), director, guionista y actor colombiano de cine, teatro y televisión.
 Pepe Sánchez (actor) (n.1973), actor y director ecuatoriano de teatro.
 Pepe Sánchez (baloncestista) (Juan Ignacio Sánchez, n.1977), exbaloncestista profesional argentino.

Además, puede hacer referencia a:
 Pepe Sánchez (historieta), personaje de historieta argentino.